Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд проходит под эгидой Всероссийской федерации волейбола. 

В СССР турнир назывался Кубком СССР для команд Сибири и Дальнего Востока, первый розыгрыш прошел в 1976 году. В 1984 розыгрыш не проводился. В 1991 турнир не был завершен, и победителем кубка был признан барнаульский "Горизонт", выигравший все свои матчи.

До 2007 года включительно розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока являлся отборочным турниром к Кубку России и проводился в два этапа — предварительный и финальный. Две лучшие команды по итогам розыгрыша выходили в полуфинальную стадию Кубка России. С 2008 по 2011 кубок не разыгрывался. С 2012-го года Кубок Сибири и Дальнего Востока является самостоятельным предсезонным турниром.

Победители турнира 

Омск-8

Новосибирск-7

Красноярск,Чита,Хабаровск-5

Барнаул,Новый Уренгой-3

Южно-Сахалинск-2

См. также 
 Кубок России по волейболу среди женщин
 Кубок СССР по волейболу среди женщин
 Чемпионат России по волейболу среди женщин

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола

Кубок России по волейболу